ИБВ Вестманаея (), известен също като ИБВ (ÍBV) е исландски футболен отбор от град Вестманаейяр, разположен на южния бряг на остров Хеймаей.

История 
Тимът е основан през 1903 г., но му отнема доста време, за да успее да се докаже като един от най-стойностните тимове в местния шампионат. По-голямата част от успехите му идват през годините от 1967 г. насам. Преди това през периода 1912 г. – 1955 г. отбора рядко взема участие в националния шампионат като има едва 7 участия в него за целия този период. През 1955 г. обаче нещата се променят – основана е 2.дейлд карла (или второто ниво на клубния футбол в Исландия, по-късно преименувана на 1.дейлд карла). Оттогава насам ИБВ Вестманаея участва постоянно (с изключение на 2 сезона) в националния шампионат и не след дълго първите успехи идват. Все пак всичко по-значимо идва в края на 60-те години на 20 век.

Успехи 
 Исландска висша лига
  Шампион (3): 1979, 1997, 1998
  Вицешампион (6): 1971, 1972, 1982, 1999, 2001, 2004

 Исландска втора дивизия
  Шампион (4): 1967, 1976, 1985, 2008

 Купа на Исландия
  Носител (5): 1968, 1972, 1981, 1998, 2017
  Финалист (7): 1970, 1980, 1983, 1996, 1997, 2000, 2016

 Купа на Лигата
  Носител (1): 1997

 Суперкупа на Исландия
  Носител (4): 1980, 1984, 1997, 1999

Статистика в първенството 
 Забележка: До сезон 1996 второто ниво на клубния футбол в Исландия (сега наричано 1.дейлд карла) се нарича 2.дейлд карла.

Европейска статистка 
Лига Европа:

Известни бивши играчи 
  Алан Мьокоро
  Херман Хрейдарсон
  Ивар Ингимарсон
  Биркир Кристиансон
  Асгейр Сигуривнсон
  Гуннар Торвалдсон
  Дейвид Джеймс

Външни препратки 
Официален сайт

В